Сиргинава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Сиргинава, Радион Васильевич (1903—1976) — Герой Социалистического Труда.
 Сиргинава, Шахани Гигоевич (1913—1975) — Герой Социалистического Труда.